Topònims:
 Vira (Òlt), municipi francès al departament de l'Òlt.
 Virà, municipi de la comarca de la Fenolleda (en francès Vira).
 Viran (Arieja), municipi francès al departament de l'Arieja (en francès Vira).